Osoby o nazwisku Hogg:
 Brad Hogg – australijski krykiecista
 Douglas Hogg (lista osób)
 Helen Sawyer Hogg – kanadyjska astronom
 Jim Hogg – gubernator Teksasu
 Joanne Hogg – wokalistka brytyjskiego zespołu Iona
 Kris Hogg – kanadyjski hokeista

Inne:
 (2917) Sawyer Hogg – planetoida